Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jim Grabb e Richey Reneberg che hanno battuto in finale Pieter Aldrich e Danie Visser 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (primo turno)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (campioni)

 Kevin Curren /  Gary Muller (quarti di finale)
 Michiel Schapers /  Daniel Vacek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pacific Coast Championships 1992
ATP Tour 1992